Grundeinkommen steht für:

 Bedingtes Grundeinkommen
 Bedingungsloses Grundeinkommen
 Partielles Grundeinkommen

Siehe auch:
 Bürgergeld (Begriffsklärung)